Waterside Plaza kann sich auf Folgendes beziehen:

 Waterside Plaza (Manhattan), ein Apartmentkomplex aus vier Hochhäusern und verschiedenen Stadthäusern sowie der Schule der Vereinten Nationen in New York City, Vereinigte Staaten.
 Waterside Plaza (Hong Kong), ein Komplex aus vier Hochhäusern, die in Hong Kong (China) direkt am Meer liegen.